Seznam občin departmaja Eure-et-Loir zajema 403 občin.

 (CAC) Communauté d'agglomération de Chartres, ustanovljena leta 2000.
 (CAD) Communauté d'agglomération du Drouais, ustanovljena leta 2003.

Eure-et-Loir